Soós Árpád
 Soós Árpád (1944) rendező
 Soós Árpád (1912–1991) zoológus, muzeológus
Sós Árpád
Sós Árpád (1919–1998) erdélyi magyar sportújságíró, szerkesztő
Sós Árpád (?) gépészmérnök (Magyar Népköztársaság Állami Díja, 1973)